Het tennistoernooi Australian Open werd in 2000 bij de mannen voor de 88e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaan Andre Agassi won het toernooi voor de tweede keer door in de finale de als tweede geplaatste Rus Jevgeni Kafelnikov met 3-6, 6-3, 6-2 en 6-4 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema Australian Open 2000, mannenenkelspel

Australian Open
ITF-toernooi in 2000